Het tennistoernooi Australian Open werd in 2021 bij de mannen voor de 109e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 8 tot en met 21 februari.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set werd bij een stand van 6-6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2021